3. HNL Istok je natjecanje za trećeligaške hrvatske nogometne klubove. Liga se sastoji od 16 momčadi. Igra se dvokružnim sustavom, znači svaka momčad sa svakim 2 puta. Ukupno se igraju 30 kola. Prvak lige je postao "Osijek II", s kojim su se u 2. HNL plasirali i "BSK" iz Bijelog Brda i "Međimurje" iz Čakovca.

Momčadi

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

Izvori:

Rezultati

Najbolji strijelci

Unutrašnje poveznice 
 3. HNL – Istok
 3. HNL 2017./18. 
 3. HNL – Jug 2017./18.
 3. HNL – Zapad 2017./18. 
 2. HNL 2017./18.

Vanjske poveznice 
 hns-cff.hr, 3. HNL Istok 
 nsosijek.hr – NS Osijek

Izvori  
 
 hns-cff.hr, 3. HNL Istok  
 rsssf.com, Hrvatska 2017./18., 3. HNL 
 nsosijek.hr, III. HNL – Istok , Seniori, 2017./2018., objavljeno 6. lipnja 2018., preuzeto 5. kolovoza 2018. 
 zns-bpz.hr, Tablica – 3. HNL-Istok – 2017/2018 , pristupljeno 5. kolovoza 2018. 
 zns-bpz.hr, 3. HNL-Istok – 2017/2018 – rezultati lige , pristupljeno 5. kolovoza 2018. 
 sportnet.hr, 3. HNL Istok 2017./18. – rezultati, pristupljeno 5. kolovoza 2018. 
 sportnet.hr, 3. HNL Istok 2017./18. – ljestvice, pristupljeno 5. kolovoza 2018. 
 scoresway.com, 3. HNL istok 2017./18., pristupljeno 5. kolovoza 2018. 
 nk-osijek.hr, Treća liga Istok 2018/18 , pristupljeno 5. kolovoza 2018. 
  

 

2017-18 
3 Istok